Antoni Andreu (±1280-±1333), monjo franciscà i filòsof
 Antoni Andreu i Abelló (1905-1982), polític 
 Antoni Andreu Asensi (1947–…), jugador d'handbol